Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 15 kilometrov prosto, tekma je potekala 15. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojil Dario Cologna, srebrno Pietro Piller Cottrer, bronasto pa Lukáš Bauer.

Rezultati 

Prosto moški 15km